Варовичи () — название населённых пунктов.

Украина 
 Варовичи — населённый пункт в Васильковском районе Киевской области,
 Варовичи — бывший населённый пункт в Полесском районе Киевской области.